Маруяма (丸山, 円山) — японські омофонні прізвища і топонім.

Відомі носії 
 Маруяма Каріна (1983) — японська футболістка.

Топонім 
 Маруяма Парк — парк в Кіото.
 Стоянка Саннай Маруяма
 Маруяма — назва декількох гір в Японії.

Інше 
 5147 Маруяма — астероїд головного поясу.